Рів () — англомовне прізвище.

Відомі носії:
 Дана Рів (, уроджена Морозіні, ; 1961—2006) — американська акторка, співачка, продюсер, телеведуча і філантроп.
  (; 1729—1807) — англійська письменниця, представниця готичного жанру.
 Крістофер Рів (; 1952—2004) — американський актор кіно.
 Пол Рів (; 1974) — британський музичний продюсер.
 Рой Стівен Рів (; 1941) — британський дипломат.
 Філіп Рів (; 1966) — британський письменник-фантаст, автор та ілюстратор дитячих книг.

Див. також 
 Рівз